Sitting Ducks (film), een film uit 1980 van de Amerikaanse regisseur Henry Jaglom.
Sitting Ducks (televisieserie), een animatieserie die 2 seizoenen liep tussen 2001 en 2003
Sitting Ducks (aflevering), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Tour of Duty.